El nombre de Celorico puede designar a alguna de las siguientes villas portuguesas:

 Celorico da Beira, en el Distrito de Guarda, região Centro y subregión de Beira Interior Norte.
 Celorico de Basto, en el distrito de Braga, región Norte y subregión del Tâmega.